Робер де Кот (; 1656 год, Париж — 15 июля 1735 года, Пасси) — французский архитектор, декоратор и рисовальщик-орнаменталист.

Жизнь и творчество 

Ученик и помощник своего тестя, придворного архитектора Жюля Ардуэн-Мансара; работал с ним в Париже и Версале. С 1672 года выполнял заказы французского короля Людовика XIV. В 1687 году принят в Королевскую архитектурную академиюAcadémie royale d'architecture. В 1689 году, после учёбы в Италии, стал придворным архитектором. В 1702 году ему пожаловано дворянское достоинство; в 1708 году, после смерти Жюля Ардуэн-Мансара, назначен первым архитектором короля. В том же году стал директором Королевской архитектурной академии. Вместе с Ж. Бофраном проектировал дворец в Вюрцбурге. С 1699 года руководил королевской мануфактурой Гобеленов. Проекты оформления интерьеров и мебели, созданные де Котом в неоклассическом стиле вопреки моде на рококо, распространявшейся в те годы в Европе, распространяли в гравюрах.

Сын Робера де Кота, Жюль де Кот (1683—1767), также был архитектором.

Де Кот был уже в своё время знаменитым и признанным архитектором Европы — несмотря на то, что редко покидал Париж. Среди наиболее известных его работ:

 Окончание дворцовой капеллы Версальского дворца
 Замок Поппельсдорф в Бонне (1715)
 Дворец Турн-и-Таксис во Франкфурте-на-Майне (1729—1734)
 Галерея (перистиль) Большого Трианона в Версале (1687)
 Украшение хоров в Соборе Парижской Богоматери (1699)
 Отель де Бурбон (1717)
 Малый особняк де Виллар (фр.)
 Епископский дворец в Вердене (1724)
 Епископский дворец в Шалон-сюр-Марн (1719—1720)
 Дворец Рогана в Страсбурге (1731—1742)
 Фасад церкви Сен-Рош в Париже (по проекту Ж. Лемерсье) (Église Saint-Roch, 1730)

Примечания

Литература 

Во Французской национальной библиотеке в Париже хранятся 8 томов рисунков Робера де Кота (Cabinet des Estampes, Fonds Robert de Cotte).
  (Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2006)
 
 

Архитекторы Франции XVII века
Архитекторы Франции XVIII века
Рококо
Художники-орнаменталисты